Adamic oder Adamič ist der Familienname folgender Personen:

 Bojan Adamič (1912–1995), slowenischer Komponist und Dirigent
 Emil Adamič (1877–1936), slowenischer Komponist
 Karlo Adamič (1887–1945), slowenischer Organist, Chorleiter, Musikpädagoge und Komponist
 Louis Adamic (1899–1951), amerikanischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Adamik